Manio Acilio Balbo – Manius Acilius L. F. K. N. Balbus, console nel 150 a.C. con Tito Quinzio Flaminino
 Manio Acilio Balbo – M. F. L. N. Balbus, pretore nel 117 a.C. e console nel 114 a.C. insieme a Caio Porcio Catone